Pizzo di Mezzodì ist der Name folgender Berggipfel im Schweizer Kanton Tessin:

 Pizzo di Mezzodì (Centovalli), 1805 m, Gipfel zwischen Onsernonetal und Centovalli
 Pizzo di Mezzodì (Frasco), 2708 m, Gipfel zwischen Valle Leventina und Val Vegornèss
 Pizzo di Mezzodì (Lavizzara), 2654 m, Gipfel zwischen Val Bedretto und Val Sambuco
 Pizzo di Mezzodì (Quinto), 2640 m, Gipfel beim Lago Tremorgio im Valle Leventina

Siehe auch
 Pizzo Mezzodì